Takayuki Suzuki, un footballeur japonais ;
 Takayuki Suzuki, un nageur handisport Japonais.